A-Team (The A-Team) – serie televisiva statunitense  degli anni ottanta
 A-Team (The A-Team) – film del 2010 ispirato alla serie A-Team
 A-Team – singolo di Travis Scott del 2015
 A-Team – compagnia della United States Army Special Forces

Pagine correlate 
 The A-Team